Шинджи Накано е японски пилот от Формула 1. Роден е на 1 април 1971 в Япония, има 33 участия във Формила 1 в които записва две точки, участва с отборите на Прост и Минарди.

Резултати от Формула 1 

† Пилотът не завършил състезанието, но е класиран след като е завършил 90% от състезателната дистанцията.

Накано, Шинджи